Drina peut désigner :
 la Drina, une rivière du Monténégro, de la Serbie et de la Bosnie-Herzégovine, sous-affluent du Danube par la Save ;
 Drina, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie.
La bataille de la Drina en 1915 ;
La division Drina de la Première Armée serbe lors de la Première Guerre mondiale .